Georges Parent peut désigner :
 Georges Parent (1849-1972), avocat et homme politique canadien ;
 Georges Parent (1885-1918), coureur cycliste français ; 
 Georges Henri Parent (1937-2014), botaniste belge.